Knap of Howar – insediamento neolitico sull'isola di Papa Westray
 Tim Howar – attore e cantante canadese naturalizzato britannico
 Wadi Howar – uadi che attraversa il Sudan e il Ciad